Deghelt ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Deghelt (* 1985), belgischer Leichtathletik 
 Louis Deghelt, Geburtsname von François Deguelt (1932–2014), französischer Chansonsänger